Виктор Трубицын: Трубицын, Виктор Владимирович (род. 1958) — советский боксёр, советский и молдавский тренер.
 Трубицын, Виктор Павлович (1945—2009) — советский футболист, советский и белорусский тренер.